

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Boško Drašković, (1987- ), boxeur monténégrin ;
 Dušan Drašković, entraineur yougoslave de football ;
 Juraj Drašković von Trakošćan, (1525-1587), cardinal croate ;
 Vuk Drašković, (1946- ), homme politique serbe ;

Homonymie de patronyme